Læren om bevægelse og hastighed. Dette forekommer indenfor en række felter:
 I fysik er kinetik en del af mekanikken.
 I kemi er kinetik læren om hastigheden i kemiske reaktioner.
 Farmakokinetik er en del af den kemiske kinetik, der beskriver eksogene kemikaliers og lægemidlers vandring i den biologiske organisme.